
Ве́стерманн, Ве́стерман (, , , , , ) — фамилия.
 Известные носители

 Вестерман, Дидрих,  (1875—1956), немецкий миссионер, языковед-африканист.
 Уэстерман, Уильям Линн,  (1873—1954) — американский папиролог и историк античности, востоковед.
 Вестерманн, Франсуа-Жозеф,  (1751—1794), французский якобинский генерал, известный жестоким подавлением Вандейского мятежа
 Вестерман, Флойд, ,  (1936—2007), актёр, музыкант и художник, участник Движения американских индейцев.
 Вестерман, Хайко,  (1983 г. р.), немецкий футболист.

Вестерманс 
 Вестерманс, Илья  (19152005)

Распределение 
 Westermann
 (Германия)
 Westerman
 (Германия)